Théodora de Grèce peut faire référence à :
 Théodora de Grèce (1906-1969) ;
 Théodora de Grèce (1983).

Homonymie dynastique